Бойтлер может означать:

 Бойтлер, Вениамин Самойлович (1896—1976) — киномонтажёр, архитектор и инженер-строитель.
 Бойтлер, Инна Самойловна (Чернецкая; 1894—1963) — российская танцовщица, хореограф и теоретик танца.
 Бойтлер, Михаил Сергеевич — велогонщик и боксёр, тренер, сценарист, теоретик кино, пионер велоспорта в России. 
 Бойтлер, Аркадий Сергеевич (1890—1965) — российский актёр-комик, режиссёр театра и кино, пантомимы и балета.